Соревнования по боксу в весовой категории до 63,5 кг среди мужчин на летних Олимпийских играх 1908 прошли 27 октября. Приняли участие 12 спортсменов из трёх стран.

Призёры

Соревнование

Ссылки 
 Официальный протокол игр  
 Результаты соревнований